Les Grands Moments, film de Claude Lelouch sorti en 1965
 Les Grands Moments, compilation de Michel Sardou sortie en 1996
 Les Grands Moments, compilation de Michel Sardou sortie en 2012
 Live 2013 - Les Grands Moments à l'Olympia, album live de Michel Sardou sorti en 2013